Watussi ist:

 eine frühere Bezeichnung für die Volksgruppe der Tutsi
 eine Hausrinderrasse Ostafrikas, siehe Watussirind
 Watussi (Band), eine australische Latin-Rock-Band
 Watussi (Schiff), Passagierschiff der Woermann-Linie, 1939 gesunken

en:Watusi